Damiano Ferronetti (Albano Laziale, 1º de novembro de 1984) é um futebolista italiano que atualmente joga no Genoa.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas da Associazione Sportiva Roma
Futebolistas da Triestina Calcio
Futebolistas da Società Sportiva Dilettantistica Parma Calcio 1913
Futebolistas da Udinese Calcio
Futebolistas do Torino Football Club
Futebolistas do Genoa Cricket and Football Club